A série Radeon HD 5000 ou Evergreen é uma família de unidades de processamento gráfico desenvolvida pela AMD para a linha Radeon, usando a marca ATI. Foi fabricada usando transistors de 40 nm e concorreu diretamente com a série GeForce GTX 400 da nVidia.

Lançamento
Foi flagrada durante uma apresentação de slides no evento "AMD Technology Analyst Day" em julho de 2007 como "R8xx". A AMD realizou um evento de imprensa no museu USS Hornet (CV-12) em setembro de 2009  e anunciou a tecnologia multi-display Eyefinity, além das especificações das variações da Radeon HD 5800 da ATI. As primeiras versões da série foram lançadas em 23 de setembro de 2009, com a série HD 5700 em 12 de outubro e a HD 5970 em 18 de novembro.. A HD 5670 foi lançada em 14 de janeiro de 2010 e as séries HD 5500 e a 5400 foram lançadas em fevereiro de 2010, completando a linha Evergreen de GPUs da AMD.

A demanda superou em muito a oferta e dois meses após os lançamentos, muitos varejistas estavam tendo problemas em manter estoque das séries 5900 e 5800.

Arquitetura

Arquitetura Terascale 2
Com o lançamento do Cypress, a arquitetura do Terascale graphics engine teve atualizado o dobro do número de núcleos, unidades de textura e unidades ROP comparados ao RV770. A arquitetura dos fluxos de processamento foram praticamente inalterados, acrescentando novos recursos e instruções para o DirectX 11/DirectCompute. Também semelhante ao RV770, possui 4 unidades de textura vinculados a 16 stream cores (cada um com 5 elementos de processamento, perfazendo um total de 80 elementos de processamento). Esta combinação é referida como um núcleo SIMD.

Ao contrário do antecessor, que usava interpoladores dedicados, o novo modelo contém apenas os núcleos SIMD. Assim os stream cores podem lidar com maior precisão de instruções e operações de multiplos acumulamentos em precisão simples e dupla, que aumentam a precisão geral, além de ser compatível com o padrão IEEE 754. A instrução Soma de Diferenças Absolutas (SAD) foi adicionado de forma nativa para os processadores; esta instrução pode ser utilizada para melhorar significativamente o desempenho de alguns processos, tais como a codificação de vídeo e de transcodificação. Cada núcleo SIMD é equipado com 32 KB de dados local com 8KB de cache L1 compartilhado, enquanto todos os núcleos SIMD compartilham um total 64 KB de dados.

Controlador de memória
Cada controlador de memória possui 2 unidades quad ROP, uma por canal de 32 bits e outra dedicada com 128 KB de cache L2. Redwood possui um quad ROP por canal de 64 bits.

Tecnologias multi-display
A AMD também introduziu a AMD Eyefinity Technology (antiga ATI Eyefinity) nesta família de GPU, tecnologia que possibilita a conexão de 3 à 6 monitores à uma placa de vídeo. Também suporta o agrupamento de monitores em "Single Large Surface" (SLS), tratado pelo sistema operacional como um único monitor com resoluções muito altas, sendo uma alternativa de baixo custo para monitores de resolução ultra altas.

Todos os produtos da série HD 5000 Eyefinity possuem suporte a três saídas. A Radeon HD 5870 Eyefinity Edition, no entanto, possui seis saídas Mini DisplayPort, as quais podem ser ativadas simultaneamente. A tecnologia Eyefinity recebeu o codinome "SunSpot" durante o desenvolvimento.

A unidade de exibição na família Evergreen foi completamente substituída por uma com dois DACs, que são utilizados para conduzir as portas DVI em modo analógico (por exemplo, quando um conversor VGA é ligada a uma porta DVI), um máximo de seis trasmissores digitais com sinais de saída DisplayPort ou TMDS que é usado tanto para DVI, como para HDMI, e dois geradores de clocks necessários para conduzir as saídas digitais no modo TMDS. Um link duplo de monitores DVI yusam dois dos transmissores e um sinal de clock para cada um deles. Monitores com DisplayPort usam um transmissor TMDS/DisplayPort e nenhum sinal de clock.

Um adaptador DisplayPort ou "dongle" pode ser usado para converter um sinal de DisplayPort para outro tipo de sinal, como VGA, single ou dual link DVI, HDMI ou se mais de dois monitores não-DisplayPort precisarem ser conectados a placa de vídeo. A tabela abaixo exibe as configurações máximas possíveis em uma Radeon HD 5800/5700 comum:

Nota: No entanto, outras configurações são possíveis, embora não sendo explicitamente detalhado ou verificado pelo AMD (por exemplo, DVI, HDMI e VGA).

Recursos de multimídia
Sobre as capacidades de vídeo está a combinação ATI Avivo HD mais UVD, ainda responsável pela decodificação de hardware para os codecs de vídeo para a reprodução de filmes Blu-ray, com algumas melhorias no AVIVO HD como a extensão do azul para o brilho. Com o Catalyst 9.11 bem como o Flash o UVD pode ser utilizado para acelerar vídeos H.264 baseados em flash, como no YouTube e Hulu. O pipeline display suporta a gama xvYCC e 12-bits/componente na saída HDMI. AVIVO HD também suporta a API DXVA 2.0 para Windows Vista e Windows 7.

Um marco importante é que a GPU da família Evergreen suporta a saída HDMI 1.3a. A geração anterior da família, R700, suportam audio até LPCM 7.1 e sem suporte as saídas de formato bitstream Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio para decodificadores externos. Este recurso é agora suportado nas GPUs da família Evergreen.

Produtos

Radeon HD 5900
Com o codinome Hemlock, a série Radeon HD 5900 foi anunciado em 12 de outubro de 2009, começando com a HD 5970. A série Radeon HD 5900 utiliza dois processadores gráficos Cypress e um terceiro, PCI-E bridge, semelhante aos das placas de vídeo da série Radeon HD 4800x2, no entanto, a AMD abandonou o uso do apelido para as variantes dual-GPU quando começou com a série Radeon HD 5900, tornando-se a única série no seio da família Evergreen a ter dois GPUs em uma PCB.

Radeon HD 5800 
De codename Cypress, a série Radeon HD 5800 foi anunciada em 23 de setembro de 2009. Os produtos incluem a Radeon HD 5850 e 5870. O modelo de lançamento da Radeon HD 5870 pode suportar até três saídas de vídeo. Em termos de desempenho geral, o 5870 vem entre a GTX 470 e GTX 480 da empresa rival Nvidia, estando mais perto da GTX 480 do que a GTX 470. Uma edição Eyefinity 6 da Radeon HD 5870 foi lançada, com 2 GB memória GDDR5, suportando seis monitores simultâneos a serem conectados às saídas mini-DisplayPort. A Radeon HD 5870 possui 1.600 stream cores utilizáveis, enquanto a Radeon HD 5850 possui 1.440, pois 160 do 1600 núcleos são desativados durante a armazenagem do produto onde são detectadas as áreas potencialmente defeituosas do chip. A Radeon HD 5830 foi lançado em 25 de fevereiro de 2010. A Radeon HD 5830 tem 1.120 stream cores utilizáveis e um clock padrão de 800 MHz.

Radeon HD 5700 
Com o codinome Juniper, a série Radeon HD 5700 foi anunciada em 13 de outubro de 2009. Inclui as placas de vídeo Radeon HD 5750 e 5770. Todas podem suportar até três saídas de vídeo (usando um adaptador de vídeo especial com o DisplayPort). Embora a maioria utilizasse menos portas. A Radeon HD 5770 possui 800 núcleos de fluxo, enquanto a Radeon HD 5750 tem 720 núcleos de fluxo.  A série 5770 tem uma largura de barramento de 128 bits, por oposição à série de 5800, que tem uma largura de barramento de 256 bits. Em termos de performance, o 5770 é comparável a Radeon da anterior geração 4870.

Radeon HD 5600 
Com o codinome Redwood XT, a Radeon HD 5670 foi lançada em 14 de janeiro de 2010. A Radeon HD 5670 tem 400 núcleos de fluxo e um core clock de 775 MHz a 1000 MHz (4.0 Gbit / s) de memória GDDR5.

Radeon HD 5500 
Com o codinome Redwood PRO e Redwood LE, a Radeon HD 5570 foi lançada em 9 de fevereiro de 2010. Ela usa a mesma GPU da Radeon HD 5670, mas sob uma frequência do núcleo menor. A primeira versão era limitada a memória DDR3, mas mais tarde a ATI adicionou suporte a memória GDDR5. Outra variante possuía apenas 320 núcleos, e a nomenclatura Radeon HD 5550 foi sugerida como nome do produto; este que também possui algumas versões com memórias GDDR5.

Radeon HD 5400 
De codinome Cedar, a série Radeon HD 5400 foi anunciada no dia 4 de fevereiro de 2010, começando com a HD 5450, que possui 80 nucleos, um core clock de 650 MHz e 800 MHz de memória DDR2 ou DDR3. A série foi projetada para assumir placas de perfil pequeno.

Ver também
 AMD
 Série Radeon HD 6000
 Série Radeon HD 7000

Ligações Externas

ATI
Placas de vídeo